Farlow ou Farlowe est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Brian Farlow (né en 1964), nageur des Îles Vierges des États-Unis
Chris Farlowe (né en 1940), chanteur pop anglais
Jarred Farlow (né en 1986), joueur de rygby australien
Scott Farlow, homme politique australien
Tal Farlow (1921-1998), guitariste de jazz américain
Tessa King-Farlow (née en 1941), paysagiste britannique
William Gilson Farlow (1844-1919), botaniste américain

Toponyme

Farlow Hill, district historique de  Newton Corner, Massachusetts

Farlow, village du Shropshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme